Джавид Тагиев: Тагиев, Джавид (род. 1981) — азербайджанский боксёр.
 Тагиев, Джавид Габил оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист, полузащитник.